Enneacanthus är ett släkte av fiskar. Enneacanthus ingår i familjen Centrarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Enneacanthus